Линия жизни — многозначное словосочетание.

 Линия жизни — дебютный рассказ Роберта Хайнлайна.
 Линия жизни — советский художественный фильм 1980 года, режиссёр Владимир Назаров.
 Линия жизни — художественный фильм 1996 года.
 Линия жизни — телепередача на канале «Культура».
 Линия жизни — благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей.
 Линия жизни - песня рок-группы «Сплин», которая была использована в фильме«Брат 2»